ADELI est une abréviation qui peut signifier :
 ADELI (abréviation de Automatisation DEs LIstes), un répertoire français des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le Code de la santé publique ;
 ADELI (abréviation de Association pour le DEveloppement de la Logique Informatique), une association d'utilisateurs et de professionnels de l'économie numérique et des systèmes d'information.

Adeli peut désigner :
 Adeli, variante d'Adele, un peuple d'Afrique de l'Ouest.